Jean-Pierre André peut faire référence à :
 Jean-Pierre André (1767-1850), homme politique français, membre du Conseil des Cinq-Cents ;
 Jean-Pierre André (1812-1884), homme politique luxembourgeois, membre de l'Assemblée des États et administrateur général des Travaux publics.